

Nom de famille 

 Albertin de Virga, connu également sous le nom de "Albertus de Virga", un cartographe vénitien du  ;
 Valerio Virga (1986-), joueur de football italien.

Autres 
Virga peut aussi désigner :
 Virga, un terme météorologique ;
 Virga, un pseudonyme d'un professionnel de l'édition d'ouvrages informatiques ;
 Virga, un neume désignant une note isolée (voir punctum) ;
 Virga, un genre de plante de la famille des caprifoliacées.